Colosse peut faire référence à :

Ville 
Colosses, ville de Phrygie, le site antique a été abandonné et la ville reconstruite à l'emplacement de l'actuelle Honaz en Turquie.

Statues 

 Le Colosse de Rhodes, une statue colossale et l'une des sept merveilles du monde ;

 Le Colosse de Néron, une statue colossale ;
 Le Colosse de Constantin, une statue colossale acrolithe ;
 Le Colosse de Barletta; statue en bronze d'un empereur Romain ;
 Les Colosses de Memnon, deux statues colossales situées sur la rive occidentale de Thèbes ;
 Colosses de Ramsès II, appellation de plusieurs statues ;
 Colosse, sculpture d'Igor Mitoraj.

Le Colosse 
Le Colosse, un super-méchant de Marvel Comics ;
 Le Colosse, un tableau attribué jusqu'en 2008 à Francisco Goya ;
 Le Colosse anarchique est un roman de science-fiction ;
 Le Colosse de Rhodes, un film réalisé par Sergio Leone ;

Autres 

Dracolosse, un pokémon.
 Le Nouveau Colosse, célèbre poème écrit par l'Américaine Emma Lazarus.
Parc du Colosse à Saint-André de La Réunion.
 Shadow of the Colossus, un jeu vidéo d'action-aventure japonais.
Collection Colosse, un éditeur québécois de bandes dessinées.
Le Colosse de Québec, le premier centre de données vertical au monde.
Colosse aux pieds d'argile.
 Colosse, Unité massive terrestre protoss dans le jeu vidéo Starcraft II. 
 Colosse, imposante unité mythique grecque dans le jeu vidéo Age of Mythology.